Plaats in Indonesië
 Rahong (Malingping), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Rahong (Cilaku), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java